Вячесла́в Бара́нов:
 Баранов, Вячеслав Васильевич (1958—2012) — советский и российский киноактёр, мастер дублирования.
 Баранов, Вячеслав Григорьевич (1888—1964) — генерал-майор, военный летчик, Георгиевский кавалер.
 Баранов, Вячеслав Сергеевич (род. 1962) — российский археолог, музеевед и историк.
 Баранов, Вячеслав Петрович (род. 1946) — советский и украинский радиоспортсмен.